Sura bezeichnet:
 ein Kapitel des Koran, siehe Sure
 unbestimmte Klasse von Gottheiten in der indischen Mythologie im Gegensatz zu den dämonischen Asuras, siehe Sura (Mythologie)
 in der Anatomie: lateinisch Sura für Wade (Teil des Unterschenkels)
 eine russische Forschungsanlage, siehe Sura (Ionosphärenforschung)
 eine Charakterklasse im Spiel Metin2

Sura heißen folgende geografische Objekte:
 ein Fluss in Russland, siehe Sura (Fluss)
 eine städtische Siedlung in der russischen Oblast Pensa, siehe Sura (Pensa)
 ein Dorf in der russischen Oblast Archangelsk, siehe Sura (Archangelsk)
 ein Dorf in Rumänien, siehe Sura (Gorj)
 einen Ort in Indien, siehe Sura (Indien)

in der antiken Geographie:
 ein Fluss in Gallien, heute die Sauer (Mosel)
 eine Orakelstätte des Apollon Surios an der Küste Lykiens, siehe Sura (Lykien)
 eine Stadt in Nordsyrien am Euphrat, siehe Sura (Syrien)
 Titularbistum Titularbistum Sura, zurückgehend auf diese Stadt
 eine Stadt in Südbabylonien am Euphrat, siehe Sura (Babylonien)

Sura oder Sůra ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Bob Sura (* 1973), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chanina von Sura, jüdischer Gelehrter
 Jaroslav Sůra (1929–2011), tschechischer Maler, Illustrator und Grafiker
 Marcus Petronius Sura Mamertinus, römischer Konsul 182
 Marcus Petronius Sura Septimianus, römischer Konsul 190
und das Cognomen von
 Lucius Licinius Sura, römischer Konsul 102 und 107 und Militär
 Publius Cornelius Lentulus Sura, römischer Politiker und Teilnehmer an der Catilinarischen Verschwörung